Tap (estri), peça generalment troncocònica que, introduïda o adaptada a la boca d'un recipient de boca relativament estreta o d'un conducte, intercepta la comunicació del seu contingut amb l'exterior
 Tap de suro, peça de suro que es posa a la boca de l'ampolla 
 Tap corona, tap metàl·lic d'un sol ús per a ampolles de vidre
 Tap (bàsquet), acció defensiva on un jugador defensor desvia un tir efectuat anteriorment per un atacant
 Tap (castells), una posició dins de la pinya
 TAP, acrònim de Tarraco Arena Plaça, antigament plaça de Toros de Tarragona, equipament a la ciutat de Tarragona 
 TAP Air Portugal, aerolínia de Portugal fundada el 1945
 Tap dance o claqué, gènere de dansa en què els balladors acompanyen la música amb picant amb les sabates contra el terra
 Tap dancing, pel·lícula del 1989